Ženská čtyřhra Swedish Open 2016 probíhala ve druhé polovině července 2016. Do deblové soutěže båstadského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct párů. Obhájcem titulu byla nizozemsko-švédská dvojice Kiki Bertensová a Johanna Larssonová, jejíž členky ve čtvrtfinále nestačili na pár Lesley Kerkhoveová a Lidzija Marozavová.

Vítězem čtyřhry se stala nenasazená dvojice složená z Andreey Mituové z Rumunska a Alicje Rosolské z Polska, které ve finále zdolaly nizozemsko-běloruský pár Lesley Kerkhoveová a Lidzija Marozavová po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3.

Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly první společnou trofej. Mituová vybojovala na okruhu WTA druhý deblový titul a pro Rosolskou to bylo páté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Oxana Kalašnikovová /  Jaroslava Švedovová (odstoupily)
  Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (čtvrtfinále)
  Ioana Raluca Olaruová /  Kateřina Siniaková (čtvrtfinále)
  Xenia Knollová /  Aleksandra Krunićová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Swedish Open 2016
WTA Tour 2016